Perri es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Christina Perri (1986), cantante estadounidense.
 Oreste Perri (1951), deportista italiano. 
 Piper Perri (1995), nombre artístico de una actriz pornográfica estadounidense.

 Miscelánea
 Perri, película de animación estadounidense de Walt Disney de 1957.